Paradyż – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Paradyż
 KS Paradyż
 Paradyż – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo
 Paradyż (obecnie Gościkowo) – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin

Linki zewnętrzne